Екатерина Ивановна Шевчук (13 января 1938 — 10 октября 2002) — передовик советской пищевой промышленности, пекарь-мастер Днепропетровского хлебокомбината № 2 Министерства хлебопродуктов Украинской ССР Днепропетровской области, Герой Социалистического Труда (1986).

Биография 
Родилась 13 января 1938 года в селе Ворскла Яковлевского района Белгородской области, в русской семье. 

Завершила обучение в средней школе, а затем в 1955 году окончила школу фабрично-заводского обучения. Начала трудиться подручной на хлебозаводе. 

Окончила обучение в Одесском техникуме пищевой промышленности, при этом продолжала работать. С августа 1962 года - пекарь-мастер. Являлась одним из лучших мастеров.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1986 года за получение высоких показателей в пищевой промышленности, внедрение новых технологий при выпечке хлебобулочных продуктов Екатерине Ивановне Шевчук было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Продолжала трудиться на хлебокомбинате. Была членом исполкома Днепропетровского областного Совета депутатов.  

Проживала в городе Днепропетровске. Умерла 10 октября 2002 года, похоронена на Запорожском кладбище.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (13.03.1986)
 два ордена Ленина (19.02.1974, 13.03.1986) 
 Орден Октябрьской Революции (17.03.1981) 
 Орден Трудового Красного Знамени (26.04.1971)
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Шевченко С., Кучеров Е., Дорошев С. Трудовая слава Днепропетровщины. - Днепропетровск, 2013.

Ссылки 
 
Депутаты Днепропетровского областного совета